Chakma steht für
das Volk der Chakma
Chakma (Sprache)
die Chakma-Schrift